Kvea steht für
Kvea (Tal), Antarktika
Kvea (Norwegen), Feuchtgebiet in der Gemeinde Aurskog-Høland